Carlos Gustavo Óscar Federico Cristián Bernadotte (en sueco: Carl Gustaf Oscar Fredrik Christian Bernadotte; Estocolmo, Suecia, 10 de enero de 1911 - Benalmádena, España, 27 de junio de 2003) fue príncipe de Suecia y duque de Östergötland. Hijo del príncipe Carlos de Suecia y de Ingeborg de Dinamarca, duques de Västergötland, era también hermano de la reina Astrid de Bélgica, de la princesa heredera Marta de Noruega y de la princesa Margarita de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
Carlos nació el 10 de enero de 1911 en Estocolmo siendo el último hijo, único varón, del príncipe Carlos de Suecia y de Ingeborg de Dinamarca. Desde su nacimiento, fue nombrado príncipe de Suecia y duque de Östergötland.

Hermanas 
 Margarita Sofía Luisa Ingeborg, nacida el 25 de junio de 1899
 Marta Sofía Luisa Dagmar Thyra, nacida el 28 de marzo de 1901, posteriormente princesa heredera consorte de Noruega aunque no llegó a ser reina
 Astrid Sofía Luisa Thyra, nacida el 17 de noviembre de 1905, posteriormente reina de los belgas

Matrimonio y descendencia

Primer matrimonio

Boda 
En 1937 se casó en Kvillinge con una mujer sin ascendencia real, Elsa von Rosen y por consecuencia perdió sus títulos reales. En contraparte, su cuñado el rey Leopoldo III de Bélgica le asignó un nuevo título principesco, y a partir de entonces sería conocido como Príncipe Carlos Bernadotte, pero nunca volvería a utilizar el tratamiento de Alteza Real.

Con Elsa von Rosen tuvo su única hija, Madeleine (nacida en 1938). En 1951 se divorció.

Segundo matrimonio 
En 1954 se casó en Danderyd con Ann Larsson, matrimonio que duró hasta 1961.

Tercer matrimonio 
En 1978 se casó por tercera ocasión, ahora con la noruega Kristine Rivelsrud, en Marruecos.

Muerte 
Pasó los últimos años de su vida en España. Sus restos mortales fueron transportados a Suecia y sepultados en el cementerio real del Parque de Haga, en las afueras de Estocolmo.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 10/01/1911).

Ancestros 

Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XX
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Caballeros de la Orden de los Serafines
Realeza europea desheredada
Luteranos de Suecia
Nacidos en Estocolmo
Fallecidos en Málaga
Caballeros de la Orden de Carlos XIII